{{DISPLAYTITLE:(9459) 1998 FW113}}

A (9459) 1998 FW113 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1998. március 31-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (9001–9500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói